Маньковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Сельское поселение «Маньковское» — входит в Александрово-Заводский район

Ростовская область 
 Маньковское сельское поселение — сельское поселение, Чертковский район

Смоленская область
 Маньковское сельское поселение — входит в Краснинский район